Джо́нни Па́рсонс (, 4 июля 1918, Лос-Анджелес — 8 сентября 1984) — американский автогонщик, победитель Инди-500 1950 года.

Джонни Парсонс — единственный победитель Инди-500, имя которого выгравировано на трофее, присуждаемом за победу, с ошибкой. Только после смерти Парсонса, в 1991 году, было обнаружено, что на кубке отчеканено Johnny вместо Johnnie. Интересно, что имя Johnny носит сын Парсонса, также автогонщик.

В связи с тем, что гонки Инди-500 1950—1960 годов входили в зачёт чемпионата Формулы-1, Парсонс имеет на своём счету 1 победу, 1 быстрейший круг и 12 очков в статистике Ф-1.

Результаты в Формуле-1 

|-
!
!Wynn's Friction  Proofing
! Kurtis Kraft
! Offenhauser  4,5 L4
! 

||||||||

|-
!
!Wynn's Friction  Proofing
! Kurtis Kraft  3000
! Offenhauser  4,5 L4
! 

||||||

|-
!
!Jim Robbins
! Kurtis Kraft
! Offenhauser  4,5 L4
! 

||||||

|-
!
!Belond Equa-Flow
! Kurtis Kraft  500B
! Offenhauser  4,5 L4
! 

||||

|-
!
!Bardahl/Ed Walsh
! Kurtis Kraft  4000
! Offenhauser  4,5 L4
! 

||||

|-
!
!Trio Brass/  Carl Anderson
! Kurtis Kraft  500C
! Offenhauser  4,5 L4
! 

||||||||

|-
!
!JC Agajanian
! Kuzma
! Offenhauser  4,5 L4
! 

||||||

|-
!
!Sumar/  Chapman Root
! Kurtis Kraft  500G
! Offenhauser  4,5 L4
! 

||||||

|-
!
!Fred Gerhardt
! Kurtis Kraft
! Offenhauser  4,5 L4
! 

|}

Примечания

Ссылки 
 Биография
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 4 июля
Родившиеся в 1918 году
Родившиеся в Лос-Анджелесе
Умершие 8 сентября
Умершие в 1984 году
Автогонщики США
Пилоты Инди-500 из США
Пилоты Формулы-1 из США
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Kurtis Kraft
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Kuzma
Победители Гран-при Формулы-1
Победители 500 миль Индианаполиса